Żurawica (gemeente)
 Żurawica (Subkarpaten)